Bertuch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bertuch (1777–1815), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Caroline Bertuch (1751–1810), Unternehmerin der Weimarer Klassik
 Friedrich Justin Bertuch (1747–1822), deutscher Verleger, Mäzen und Naturforscher
 Hans Bertuch (1880–1946), preußischer Landrat
 Julius Bertuch (1838–1904), Architekt und Stadtbaumeister der Stadt Gotha
 Justin Bertuch (1564–1626), Direktor der Fürstenschule Schulpforta bei Naumburg
 Marie Bertuch (1851–1932), deutsche Malerin
 Max Bertuch (1890–1943), deutscher Komponist, Bühnenautor, Librettist und Dirigent
 Walter Bertuch (1884–nach 1964), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker

Bertuch ist der Name folgender Unternehmen:
 Bertuch Verlag, Weimar

Siehe auch:
 (10067) Bertuch, Asteroid des Hauptgürtels
 Bertouch
 Bertouch (Adelsgeschlecht)